Lill-Malsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Malsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (27,8 ha)
Lill-Malsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (18,8 ha)

Se även
Malsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn